Первая лига 1968/1969 () — 43-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1968/1969
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1968 году
Спорт в Чехословакии в 1969 году